

Persone 

Giuseppe Poerio (1775-1843) – patriota italiano
Raffaele Poerio (1792-1853) – militare e patriota italiano, fratello di Giuseppe Poerio
Alessandro Poerio (1802-1848) – patriota e poeta italiano, figlio di Giuseppe, fratello di Carlo Poerio 
Carlo Poerio (1803-1867) – patriota e politico italiano, figlio di Giuseppe, fratello di Alessandro Poerio

Pasquale Poerio (1921-2002) – sindacalista e politico italiano

Navi
Classe Alessandro Poerio – classe della Regia Marina
Alessandro Poerio – esploratore leggero (e successivamente cacciatorpediniere) della Regia Marina